Bortolazzi –  cognome del patriziato e della nobiltà del Trentino
 Bartolomeo Bortolazzi – compositore e mandolinista italiano 
 Mario Bortolazzi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano